Kastanienallee bezeichnet:
 eine im Regelfall durch Rosskastanien begrenzte Allee
 Kastanienallee, ein Werk der Schriftstellerin Elke Erb

Kastanienallee ist der Name zahlreicher Straßen und Alleen, wie der:
 Kastanienallee (Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf)
 Kastanienallee (Berlin-Prenzlauer Berg)
 Kastanienallee (Hanau)
 Kastanienallee (Hamburg-St. Pauli)
 Kastanienallee (Eschelbronn)

Siehe auch:
 Kastanienallee 68, siehe St. Elisabeth (Hanau)
 Kastanienallee 86